Le championnat de Serie B 2022-2023 est la  édition sous forme de poule unique de la deuxième division italienne.

Participants 

Les promus sont, Modène FC qui fait son retour en Serie B après 7 ans d'absence. Pour FC Südtirol, c'est la première participation en Serie B après plus de 40 ans passé dans les ligues amateures. SSC Bari revient après 5 années et enfin Palerme FC après 4 années.

Les relégués de Serie A sont Venise FC, qui fait son retour après seulement une saison dans l'élite. Cagliari Calcio et Genoa CFC reviennent quant à eux en Série B, après respectivement 6 et 15 années en Serie A.

Compétition

Classement 

|}

Domicile et extérieur

Résultats

Résultats par match 

Séries de victoires : 6

 Frosinone (de la  à la  journée et de la  à la  journée)

Séries de matchs sans défaite : 12

 Südtirol (de la  journée à la  journée)

Séries de défaites : 7
 Brescia (de la  journée à la  journée)

Séries de matchs sans victoire : 15

 Brescia (depuis la  journée, série en cours)

Meilleur buteur

Meilleur passeur

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Barrages pour l'accession en Serie A 

 En cas d'égalité, le club avec le meilleur classement en saison régulière est déclaré vainqueur.

 Demi-finales en matchs aller - retour.

Barrages pour le maintien 

|}

Notes et références 

 Site officiel

2022-2023
Football M2
Italie M2
Championnat M2